Eleonora Strobbe – arciera italiana
 Luigi Strobbe – calciatore italiano
 Marilyn Strobbe – pallavolista italiana